Rolf Larsson kan avse flera personer:

en svensk jazzpianist, se vidare Rolf Larsson (musiker).
en svensk skådespelare, se vidare Rolf Larsson (skådespelare).